Chinaski je slovo, které je:
 pseudonymem amerického spisovatele Charlese Bukowského
současně jej použil ve tvaru Henry nebo Hank Chinaski jako jméno postavy v několika svých dílech
 jménem české hudební skupiny Chinaski.
 Chinaski (album) – album stejnojmenné hudební skupiny

Reference